Patzen ist der Name folgender Orte:

 Patzen (Gemeinde Tieschen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 der bis 31. Dezember 2002 offizielle Name der Ortschaft Pazen in der Gemeinde Donat GR, Kanton Graubünden, Schweiz

Patzen ist der Familienname folgender Personen:

 Seraina Patzen (* 1992), Schweizer Politikerin (Grüne)